Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов () — ежегодная премия Американского физического общества, вручаемая за выдающиеся достижения в науке и применении новых материалов. С 1997 года финансируется компанией IBM. До 1997 года приз назывался Международная премия за новые материалы (). Денежная часть премии составляет $10 000.

Лауреаты 

 1975: 
 1976: , Henry C. Theurer
 1977: , , Herbert Strong, 
 1978:  
 1979: J. Eugene Kunzler, Bernd T. Matthias, John K. Hulm
 1980: , William Klement, Jr.
 1981: 
 1982: ,  Альфред Чо
 1983: Дэвид Тернбулл
 1984: J. P. Remeika
 1985: ,  Лео Эсаки, Рафаэль Тсу
 1986: John Croat, Jan Herbst, Norman C. Koon, 
 1987:   Дан Шехтман
 1988:  Йоханнес Беднорц,  ,  Карл Мюллер
 1989: , ,  Чарльз Као
 1990: James L. Smith, Hans R. Ott, , Zachary Fisk
 1991: Francis J. DiSalvo, Jr., Frederic Holtzberg
 1992:  Роберт Кёрл,  Харольд Крото,  Ричард Смолли
 1993: Gordon C. Osbourn
 1994:   Петер Грюнберг,   Альбер Ферт,  Стюарт Паркин
 1999: Eugene E. Haller, Thomas Richard Anthony
 2000: 
 2001: 
 2002: Donald S. Bethune,   Сумио Иидзима
 2003: Чарльз Либер
 2004: Loren Pfeiffer
 2005: Ёсинори Токура
 2006: , 
 2007: Arthur J. Epstein, Joel S. Miller
 2008: , , Robert C. Haddon
 2009: Акихиса Иноуэ, William L. Johnson
 2010: Никола Спалдин, , 
 2011: Arthur P. Ramirez
 2012: Роберт Кава
 2013: Костас Сукулис, ,  Джон Пендри
 2014: Ван Чжунлинь
 2015: Хидэо Хосоно
 2016: Меркуриос Канадзидис
 2017: Paul C. Canfield
 2018: 
 2019: , , Xi Dai
 2020:

Ссылки 
 Официальный сайт премии Джеймса Макгруди  

Награды по физике
Списки лауреатов премий